NGC 5251 (другие обозначения — MCG 5-32-44, ZWG 161.90, KUG 1335+276, PGC 48119) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5251
Волопас (созвездие)